Чемпионат Азии по борьбе 2004 года проходил раздельно: соревнования по вольной борьбе среди мужчин состоялись с 16 по 18 апреля в Тегеране (Иран), соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин — с 5 по 9 мая в Алма-Ате (Казахстан), и соревнования по вольной борьбе среди женщин — с 22 по 23 мая в Токио (Япония).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2004
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные спортивные соревнования в Тегеране
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Международные соревнования по борьбе в Японии
Международные соревнования по борьбе в Иране
Международные соревнования по борьбе в Казахстане
2004 год в борьбе
Апрель 2004 года
Май 2004 года